Николай Федорович Петрушин (1932 — ?) — механизатор совхоза им.Чехова Урицкого района Кустанайской области Казахской ССР. Герой Социалистического Труда (19.03.1947).

Биография 
Родился в 1932 году в селе Акчакуль Сарыкольского района Костанайской области.

Инвалид с детства - с одной левой ногой, правую – заменял самоизготовленный костыль.

В Великую Отечественную войну после окончания 4 классов сельской школы начал трудовую деятельность, а в 15 лет сдал экзамен и получил права на управление трактором. В послевоенные годы нужно было кормить семью: с 15 лет зарабатывал трудодни в колхозе. Потом - целина! Он приспособился управляться и с трактором, и с комбайном.

С 1955 года стал трудиться механизатором в совхозе имени Чехова Сарыкольского района Кустанайской области.
Николай Петрушин вспоминал:Я никогда и ни у кого не просил помощи. Нужно было заменить головку блока двигателя - менял, в одиночку поднимал на мостик комбайна. Как и аккумулятор. Самостоятельно разбирал и собирал комбайн или трактор. Ножное управление техникой частично переводил на ручное. К примеру, педаль сброса соломы из копнителя переделывал в рычаг. Чаще меня звали на помощь...
Подготовленных  людей в ту пору не хватало. Наверно, можно было найти место потеплее, чем открытый всем ветрам мостик прицепного комбайна «Сталинец»...время было другое: о рэкетирах и валютных проститутках мы тогда не слыхивали, а вот «Повесть о настоящем человеке» наизусть учили. Маресьев без двух ног на боевых самолетах летал, а я что, с одной ногой с комбайном не управлюсь?..

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=100&storyid=6363 

В 1964 году намолотил 16 тысяч центнеров зерна и установил рекорд Кустанайской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи и других зерновых и кормовых культур, а также высокопроизводительное использование техники Петрушин Николай Федорович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Звезду Героя Соцтруда вручал Кунаев, Динмухамед Ахмедович. 23 февраля 1968 года он занесен в Золотую Книгу Почета Казахской  ССР.

Вышел на пенсию в 2000 году, отработав на последнем тракторе 15 лет. Переехал жить к сыну в Джамбул.

В последнее время жил в посёлке Джамбул Костанайский район Костанайской области.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (23.6.1966;
 орден Ленина (23.6.1966)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освоение целинных земель» (1957)
 медалями Выставки достижений народного хозяйства
 и другими
 Отмечен Грамотами и дипломами.

Память 
 Его портрет  в зале почёта ВДНХ СССР.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Костанайской области

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда - казахстанцы. Т. 5. - Алма-Ата, 1985.
 Герои Труда – североказахстанцы. – Петропавловск, 2012.
 Номер «Наша Газета» за 02.10.2008 "Герой не нашего времени"

Ссылки 
  
 

Персоналии:Казахская ССР
Герои Социалистического Труда

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны